3-й фронт — наименование крупных оперативно-стратегических объединений войск вооружённых сил различных государств в условиях континентальных военных действий.

СССР 
 3-й Белорусский фронт
 3-й Прибалтийский фронт
 3-й Украинский фронт

Другие государства 
 3-й фронт (Япония)